Hidroxila, grupo funcional característico dos álcoois, dos hidróxidos e dos fenóis.
 Ohio, um estado integrante dos Estados Unidos  (código ISO 3166-2:US)
 Oh (canção), single da cantora americana Ciara
 Oh! (álbum), álbum do girl group sul-coreano Girls' Generation
Oh! (canção), single de Girls' Generation

Desambiguações de siglas